I’ve Been Expecting You () — второй сольный альбом британского певца Робби Уильямса, вышедший в 1998 году. Наиболее успешные синглы с альбома — «Millennium», «She’s the One» и «No Regrets». Диск стал одним из лидеров по продажам в Соединённом Королевстве в 1998—1999 годах.

I’ve Been Expecting You занял 91 место в опросе 2005 года, проводившемся британским телевизионным каналом Channel 4 с целью определить 100 лучших альбомов всего времени.

Критика 
Джейми Гилл (Yahoo! Music UK) в ретроспективном обзоре творчества Уильямса отметил I’ve Been Expecting You как большой рывок вперёд: «Уильямс внезапно обрёл свой собственный голос (грубоватое, сардоническое напевание), лирическую увлечённость (очень английское сочетание самоиронии и жалости к себе) и авторский стиль (невозмутимые куплеты, за которыми следуют развязные припевы). На триумфальном, пропитанном струнными „Millennium“ и элегически грустном „No Regrets“ стало очевидно, что он больше не собирается стать самой большой звездой из Take That — он хотел стать самой большой поп-звездой нового века».

Список композиций 
 «Strong»
 «No Regrets» (при участии Нила Теннанта и Нила Хэннона)
 «Millenium»
 «Phoenix from the Flames»
 «Win Some, Lose Some»
 «Grace»
 «Jesus in a Camper Van»
 «Heaven from Here»
 «Karma Killer»
 «She’s the One»
 «Man Machine»
 «These Dreams»
 Содержит скрытые дорожки «Stand Your Ground» и «Stalker’s Day Off»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Робби Уильямса

Альбомы Робби Уильямса
Альбомы со скрытыми дорожками
Альбомы Chrysalis Records